Klaatu est le nom du personnage principal du film Le Jour où la Terre s'arrêta (1951).

Ont été nommés d'après lui :
 Klaatu, un personnage de Marvel Comics ;
 Klaatu, un personnage de Star Wars apparaissant dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi ;
 Klaatu, un groupe pop canadien des années 1970.